De Stationsstraat is een veel voorkomende straatnaam, zowel in Nederland als België. Ook komt de schrijfwijze Stationstraat voor.

België
 Stationsstraat, een straat in Aalter.
 Stationsstraat, een straat in Deinze.
 Stationsstraat, een straat in Eeklo.
 Stationsstraat, een straat in Gent.
 Stationsstraat, een straat in Herent.
 Stationsstraat, een straat in Herentals.
 Stationsstraat, een straat in Hoegaarden.
 Stationsstraat, een straat in Houthulst.
 Stationsstraat, een straat in Ichtegem.
 Stationsstraat, een straat in Ieper.
 Stationsstraat, een straat in Kortenberg.
 Stationsstraat, een straat in Kortrijk.
 Stationsstraat, een straat in Lebbeke.
 Stationsstraat, een straat in Lissewege (Brugge).
 Stationsstraat, een straat in Maldegem.
 Stationsstraat, een straat in Mechelen.
 Stationsstraat, een straat in Oudenaarde.
 Stationsstraat, een straat in Sint-Niklaas.
 Stationsstraat, een straat in Sint-Truiden.
 Stationsstraat, een straat in Waregem.

Nederland
 Stationsstraat, een straat in Bergen op Zoom.
 Stationsstraat, een straat in Deurne.
 Stationsstraat, een straat in Duivendrecht.
 Stationsstraat, een straat in Emmen.
 Stationsstraat, een straat in Groningen.
 Stationsstraat, een straat in Maastricht.
 Stationstraat, een straat in Schiedam.
 Stationsstraat, een vrijwel verdwenen straat in Utrecht
 Stationsstraat, een straat in Waalwijk.